Горалик, Горалек, Голарек — еврейская и чешская фамилия.

Известные носители 
 Голарек, Эмиль (1867—1919) — чешский художник-символист.
 Горалек, Карел (1908—1992) —  лингвист, литературовед и историк.
 Горалик, Линор (род. 1975) — русская писательница и переводчик.